

Cinema 
 Quel giorno (That Day) – film del 2003 diretto da Raúl Ruiz

Musica 
 That Day – singolo di Natalie Imbruglia del 2001
 That Day – singolo degli One Buck Short del 2003